San Caprasio – vescovo di Agen
San Caprasio – abate di Lerino
Abbazia di San Caprasio – luogo di culto di Aulla, Toscana, dove è conservato il corpo di Caprasio di Lérins

Pagine correlate
Caprasio
Chiesa di San Caprasio